Colegio San Francisco de Asís es una denominación que reciben instituciones educativas católicas, en su mayoría fundadas o administradas por la Orden Franciscana en diversos países:

Colegio San Francisco de Asís de Angol
 Colegio San Francisco de Asís de Santiago

Colegio San Francisco de Asís de Barranquilla
 Colegio San Francisco de Asís de Cali
 Colegio San Francisco de Asís de Bello

Colegio San Francisco de Asís de Islas Galápagos

Colegio San Francisco de Asís de Alicante
 Colegio San Francisco de Asís de Madrid
 Colegio San Francisco de Asís de Valladolid

Colegio San Francisco de Asís de Arequipa
 Colegio San Francisco de Asís del Cusco

Colegio San Francisco de Asís de Caracas
 Colegio San Francisco de Asís de Ciudad Bolívar